А́ндрос Дэ́ррил Та́унсенд (; 16 июля 1991 года, Лондон, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции крайнего полузащитника. Игрок клуба «Эвертон», бывший игрок национальной сборной Англии.

Клубная карьера 
Андрос является воспитанником академии «Тоттенхэма», куда пришёл в 9-летнем возрасте. В начале 2009 года он подписал свой первый профессиональный контракт со «шпорами».

В марте того же года футболист отправился в аренду в футбольный клуб «Йовил Таун». В августе Таунсенд заключил арендное соглашение с клубом «Лейтон Ориент», сроком на 1 месяц, которое вскоре было продлено до 31 декабря. 14 января 2010 года на правах аренды перешёл в «Милтон Кинс Донс», сроком до конца сезона 2009/10. 12 августа 2010 года футболист вновь был отправлен в аренду, на этот раз в клуб «Ипсвич Таун», сроком до конца сезона. Но в середине декабря Гарри Реднапп решил вернуть футболиста в команду. 9 января 2011 года футболист дебютировал в составе «лилово-белых» в Кубке Англии, отметив свой дебют забитым мячом в ворота «Чарльтона». 20 января Андрос был вновь отправлен в аренду. Очередным его клубом стал «Уотфорд». 23 февраля клуб прекратил аренду футболиста, рассчитанную изначально до конца сезона 2010/11. 7 марта Таунсенд был отдан в аренду «Миллуоллу».

Сезон 2011/12 футболист начал в «Тоттенхэме». В составе «шпор» он провел 2 матча квалификационного раунда и 4 матча группового этапа Лиги Европы, забив в них один мяч (в ворота «Шемрок Роверс») и отдав три голевые передачи. 23 декабря Андрос подписал новый пятилетний контракт с клубом.

1 января 2012 года Таунсенд на правах аренды перешёл в «Лидс Юнайтед». В феврале заключил арендное соглашение с «Бирмингем Сити». 1 февраля 2013 года был арендован клубом «Куинз Парк Рейнджерс» до окончания сезона 2012/2013.

20 октября, в матче с «Астон Виллой» (2:0), Андрос забил свой первый мяч в составе «шпор» в чемпионате Англии.

В ноябре 2015 года Таунсенд был отстранен от занятий и матчей первой команды после своего конфликта с тренером по физической подготовке. В конце ноября был возвращен в первую команду «Тоттенхэма» после принесенных извинений.

В январе 2016 года наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что Таунсенд провел свой последний матч в составе «шпор» и на поле больше не выйдет.

27 января 2016 года Таунсенд перешёл в «Ньюкасл Юнайтед», подписав контракт до 2021 года. 3 февраля 2016 года дебютировал в новом клубе, отыграв полный матч против «Эвертона», завершившийся поражением «сорок» со счётом 0:3. Всего до конца сезона сыграл в 13 матчах «Ньюкасла» в АПЛ и забил четыре гола, что не помогло команде спастись от вылета из АПЛ.

1 июля 2016 года перешёл в «Кристал Пэлас», подписав с клубом пятилетний контракт. Лондонский клуб выплатил «Ньюкаслу» 13 миллионов фунтов стерлингов, активировав опцию выкупа футболиста. 13 августа 2016 года Таунсенд дебютировал за новый клуб, выйдя в стартовом составе на матч против «Вест Бромвича» (0:1). 18 сентября 2016 года забил свой первый гол за «стекольщиков», поразив ворота «Сток Сити». За «Кристал Пэлас» выступал на протяжении пяти сезонов. За это время провёл в АПЛ 168 матчей, забил 13 голов, сделал 25 результативных передач. Летом 2021 года покинул клуб после истечения срока контракта.

20 июля 2021 года перешёл в «Эвертон», подписав с клубом контракт на 2 года. 14 августа 2021 года в матче первого тура АПЛ против «Саутгемптона» состоялся дебют футболиста в составе «Эвертона». Игра завершилась победой «ирисок» со счётом 3:1.

Карьера в сборной 
Таунсенд выступал за юношеские сборные Англии до 16, 17 и 19 лет, а также за молодёжную сборную. В 2013—2016 годах являлся игроком первой сборной Англии. В составе сборной дебютировал 11 октября 2013 года в матче со сборной Черногории (4:1), в котором отметился забитым мячом.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 13 матчей / 3 гола; 7 побед, 4 ничьи, 2 поражения.

Достижения

Командные 
 «Тоттенхэм Хотспур»
 Финалист Кубка Футбольной лиги: 2014/15
 Сборная Англии (до 19 лет)
 Финалист чемпионата Европы среди игроков до 19 лет: 2009

Личные 
 Гол месяца английской Премьер-лиги (3): март 2017, декабрь 2018, сентябрь 2021
 Гол сезона английской Премьер-лиги: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»
 Профиль футболиста на сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Эвертон»